Kajtuś (, 2000–2013) – amerykańsko–kanadyjsko–francuski serial animowany, oparty na książkach Christine L'Heureux. Emitowano na kanałach MiniMini i TVP1 oraz TVN Style.

Opis fabuły 
Serial opowiada o czteroletnim chłopcu o imieniu Kajtuś, który uczy się życia. Dla Kajtusia każdy dzień jest pełen niespodzianek.

Bohaterowie 
 Kajtuś – główny bohater kreskówki. Czteroletni chłopiec, który jest zafascynowany światem.
 Doris – mama Kajtusia. Zawsze jest ubrana w czerwoną bluzę. Często pomaga Kajtusiowi.
 Boris – tata Kajtusia. Jest dobrym ojcem.
 Róża – mała siostrzyczka Kajtusia. Jest o dwa lata młodsza od Kajtusia. Ma średniej długości rude włosy.
 Babcia – babcia Kajtusia. Jest matką Borisa.
 Dziadek – dziadek Kajtusia. Jest ojcem Borisa.
 Gilbert - kot Kajtusia.

Wersja polska

Seria I

Pierwsza wersja (TVP) 
Wersja polska: TELEWIZYJNE STUDIA DŹWIĘKU – WARSZAWA
Reżyser: Stanisław Pieniak
Dialogi: Marzena Kamińska na podstawie tłumaczenia Barbary Włodarek
Dźwięk: Jerzy Rogowiec
Montaż: Elżbieta Joel
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majchrzak
Kierownik produkcji: Krystyna Dynarowska
Udział wzięli:
 Grażyna Barszczewska –
 Doris,
 Babcia Kajtusia
 Renata Berger – Narratorka
 Dorota Lanton – Kajtuś
 Janusz Bukowski –
 Boris,
 Dziadek Kajtusia,
 pan Henryk (odc. 2, 64)
oraz:
 Cynthia Kaszyńska –
 Mama Leosia,
 wnuczka narratorki
 Przedszkolanka
 Adam Biedrzycki –
 Leoś,
 wnuczek narratorki
 Krzysztof Strużycki –
 Andrzej,
 Pilot (odc. 56),
 Andrzej (odc. 61)
i inni

Lektor: Adam Biedrzycki

Druga wersja (DVD) 
Bohaterom głosów użyczyli:
 Elżbieta Gaertner –
 Narratorka,
 Babcia Kajtusia
 Katarzyna Łukaszyńska – Mama Kajtusia
 Grażyna Kopeć – Kajtuś (odc. 1-13)
 Andrzej Chudy – Pan Hinkiel
 Aleksander Gawek – Leon
 Julita Kożuszek-Borsuk – Kajtuś (odc. 14-65)
 Mirosława Niemczyk
 Edyta Torhan - Andrzej
 Robert Kibalski
 Dariusz Błażejewski - Tata Kajtusia

i inni

Wersja polska: GMC STUDIO
Dialogi polskie: Dorota Brewińska (odc. 14-65)
Realizacja i reżyseria: Jerzy Euzebiusz (odc. 14-65)

Lektor:
 Andrzej Chudy (odc. 1-13)
 Piotr Borowiec (odc. 14-65)

Seria V

Pierwsza wersja (TVP) 
Opracowanie: TELEWIZJA POLSKA
Reżyseria:
 Krystyna Kozanecka (odc. 135-137, 139-141, 145-149),
 Andrzej Bogusz (odc. 138, 142-144, 150-154)
Tłumaczenie i dialogi: Dorota Dziadkiewicz
Montaż i dźwięk: Urszula Bylica
Kierownik produkcji: Anna Jaroch
Teksty piosenek: Krzysztof Rześniowiecki
Wystąpili:
 Teresa Lipowska – Narratorka
 Joanna Węgrzynowska – Kajtuś
 Jerzy Dominik – Boris
 Anna Gajewska – Doris
 Jolanta Wilk – Nauczycielka
 Beata Wyrąbkiewicz – Róża
 Włodzimierz Bednarski – Dziadek
 Katarzyna Owczarz – Jacek
 Joanna Pach –
 Kelnerka (odc. 135b),
 Emma
 Brygida Turowska – Leoś
 Hanna Kinder-Kiss –
 Jarek,
 Franek (odc. 137d)
 Elżbieta Jędrzejewska – Klementynka
 Jolanta Wołłejko – Babcia
 Krystyna Kozanecka –
 Pani ze schroniska,
 Klara (odc. 137d),
 Kevin (odc. 137d),
 Mama Klementynki (odc. 141a),
 Kristin (odc. 147d)
 Krzysztof Strużycki – Sam (odc. 137b)
 Artur Pontek – Michał
 Krzysztof Szczerbiński – Jonas (odc. 147d)
 Agnieszka Kunikowska – Alan (odc. 149d)
i inni

Lektor: Andrzej Bogusz

Druga wersja (Netflix) 
Wystąpili:
 Katarzyna Skolimowska – Narratorka
 Małgorzata Szymańska – Caillou
 Beata Jankowska-Tzimas – Doris
 Maciej Nawrocki – Boris
 Joanna Pach –
 Rosie,
 Clementine,
 panna Martin
 Brygida Turowska – Leo
 Agnieszka Mrozińska –
 Sarah,
 Jason i Jeffrey
 Mirosław Wieprzewski – Dziadek Caillou
 Hanna Kinder-Kiss – Babcia Caillou
 Tomasz Kozłowicz
i inni

Seria VI 
Opracowanie wersji polskiej: Mediavox
Tekst: Magdalena Korczyńska
Reżyseria: Ireneusz Załóg
Dźwięk i montaż: Iwo Dowsilas
W wersji polskiej wystąpili:
 Kinga Roch – Kajtuś
 Agnieszka Okońska –
 Narratorka,
 Babcia Kajtusia,
 Jeffrey / Jacek,
 Samantha (odc. 158c),
 mama Leosia (odc. 162a, 173b),
 goście na przyjęciu Klementynki (odc. 162a),
 Ksawery (odc. 165c),
 Liz (odc. 180a),
 pani Howard (odc. 180c),
 pani Shelly (odc. 181c)
 Anita Sajnóg –
 Doris, mama Kajtusia,
 Rózia,
 Leon,
 Sara,
 Klementyna,
 Andrzej,
 Jason / Jarek,
 panna Martin,
 okulistka (odc. 160b),
 Daniel (odc. 161b),
 goście na przyjęciu Klementynki (odc. 162a),
 Jay (odc. 165a),
 pani Howard (odc. 167c, 172a),
 Samantha (odc. 179a),
 Ksawery (odc. 181a)
 Krzysztof Korzeniowski –
 Boris, tata Kajtusia,
 Dziadek Kajtusia,
 Ted (odc. 172c, 173b),
 Eryk (odc. 179c, 180c),
 narrator dokumentu o lwach (odc. 180c)
W pozostałych rolach:
 Ireneusz Załóg – facet od butów w kręgielni (odc. 159c)
i inni

Piosenkę czołówkową śpiewała: Kinga Roch

Lektorzy:
 Kinga Roch (tytuły odcinków)
 Ireneusz Załóg (tyłówka)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji Teletoon
Programy telewizji PBS
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji